Die Scottish Football League Division One wurde 1946/47 zum 47. Mal ausgetragen. Es war zudem die 50. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 10. August 1946 und endete am 17. Mai 1947. In der Saison 1946/47 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 25. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Der FC Kilmarnock und Hamilton Academical stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern Bobby Mitchell von Third Lanark.

Die Saison war die erste nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1946/47 bei statto.com
 Scottish Division One 1947/47 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1946/47
1946 47